

Patronyme
 Elise Bauman (née en 1990), actrice canadienne ;
 Gary Bauman (1940-2006), gardien de but canadien de hockey sur glace ;
 Janina Bauman (1926-2009), auteur polonaise ;
 Lorri Bauman (née en 1962), joueuse américaine de basket-ball ;
 Nikolaï Ernestovitch Bauman (1873-1905), révolutionnaire russe ;
 Robert Bauman (né en 1937), homme politique américain ;
 Schamyl Bauman (1893-1966), réalisateur suédois de cinéma ;
Yuliia Batenkova-Bauman (1983-), fondeuse et biathlète handisport ukrainienne ;
 Zygmunt Bauman (1925-2017), sociologue britanno-polonais.

Divers 
 L'Université technique d'État de Moscou Bauman nommée d'après le révolutionnaire russe Nicolas Bauman.

Voir aussi